Иван Базилевский:
 Базилевский, Иван Андреевич (1789—1845) — полковник в отставке, действительный статский советник, участник Наполеоновских войн.
 Базилевский, Иван Викторович (1898—1989) — русский поэт.
 Базилевский, Иван Иванович (род. 1935) — живописец, график.
 Базилевский, Иван Фёдорович (1791—1876) — уфимский золотопромышленник и меценат.